Дисциплината 200 м гръб при мъжете от Летните олимпийски игри 2012 се проведе на 1 и 2 август в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

200 м гръб (мъже)